Evans Owusu Nyarko (1992. július 6. –) német-ghánai labdarúgó, a Borussia Dortmund II középpályása.

Jegyzetek

További információk 
 

1992-ben született személyek
Német labdarúgók
Ghánai labdarúgók
A Hamburger SV II labdarúgói
A Fortuna Düsseldorf II labdarúgói
A Fortuna Düsseldorf labdarúgói
A Borussia Dortmund II labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek